Pernsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Pernsteiner (* 1962), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hermann Pernsteiner (* 1990), österreichischer Radrennfahrer 
 Veronika Pernsteiner (* 1960), österreichische Frauenfunktionärin